Peneda est un nom de lieu au Portugal, et un nom de famille.

Toponyme 

 Parc national de Peneda-Gerês, seul parc national du Portugal, au nord du pays, jouxtant la frontière espagnole.
 Sanctuaire Notre-Dame de Peneda ou Nossa Senhora da Peneda, lieu de pèlerinage dans le district de Viana do Castelo, au nord du Portugal.

Personnalités 

 José Silva Peneda (né en 1950), homme politique portugais, social-démocrate, député, ministre.
Patronyme portugais